Esistono più comuni francesi con questo nome

Heuqueville – Eure
Heuqueville – Senna Marittima